Бунгерт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вильгельм Бунгерт (род. 1939) — немецкий теннисист, финалист Уимблдонского турнира (1967).
  (род. 1986) — немецкий футболист, капитан клуба «Майнц 05».
  (1926—2006) — немецкий политик, бургомистр Дюссельдорфа (1974—1979, 1984—1994).
 Фридрих Август Бунгерт (1845—1915) — немецкий композитор.